Троицкий пехотный полк может означать:

 1708—1833 годы: Троицкий пехотный полк, позже известный как 97-й пехотный Лифляндский полк, существовал под названием Троицкого пехотного или Троицкого мушкетёрского полка с 10 марта 1708 по 23 января 1833 (с перерывами с 16 февраля 1727 по 13 ноября 1727, с 31 октября 1798 по 31 марта 1801 и с 1819 по 1825);
 1863—1917 годы: 107-й пехотный Троицкий полк, существовавший под таким названием с 13 августа 1863 по 1917 год.

Примечания 

Пехотные полки Российской империи